Csém, település Ausztriában
Csém, település Magyarországon